Dayasmnoré peut désigner :
Dayasmnoré, la commune rurale située dans le département de Bindé au Burkina Faso
Dayasmnoré, la commune rurale située dans le département de Toécé au Burkina Faso